kitel (judaizm)
 kitel (odzież ochronna)